John Jenkins peut désigner :
 John Jenkins (1592-1678), un compositeur et luthiste anglais ;
 John Jenkins (1807-1872), un pasteur d'origine galloise, acteur fondamental de la renaissance du protestantisme breton ;
 John Jenkins (1931-1993), un saxophoniste alto américain de jazz ;
 John Jenkins (1991-), un joueur américain de basket-ball.